Гербы населённых пунктов, которые чаще всего встречаются на Украине, по разновидности геральдических фигур подразделяются на несколько групп. К древнейшей группе, наряду с изображением животных, относятся гербы с изображением архитектурных сооружений. Корни этих изображений восходят к германской традиции.

Изображение крепостных ворот с одной, двумя и тремя башнями, а также больши́м количеством архитектурных деталей было самым распространённым символом на гербах городов, имевших крепость. В частности, крепостную стену с башнями использовали в своих гербах Хмельник, Брацлав, Львов, Городок, Рава-Русская, Сокаль, Богородчаны, Куты, Гусятин, Кременец, Подгайцы, Язловец, Изяслав, Новая Ушица, Черновцы, Хотин, Звенигородка, Корсунь-Шевченковский, Житомир, Ровно.

Элементы замковой архитектуры на гербах присутствуют также в гербах двух областей Украины, Тернопольской и Черновицкой, а также в гербах Бершадского, Любомльского, Хотинского, Переяслав-Хмельницкого, Сквирского и Бусского районов.

Гербы населённых пунктов

Гербы населённых пунктов с существующими замками

Гербы населённых пунктов с разрушенными замками 
В данном разделе приведены города, в гербе которых присутствуют замки, от которых остались только руины.

Гербы населённых пунктов с утраченными замками 
В данном разделе приведены города, в гербе которых присутствуют замки ныне не существующие.

Гербы районов

Гербы областей

Примечания 

Замки Украины
Гербы Украины
Списки:Украина